Siculi – antica popolazione della Sicilia
 Siculi – gruppo etnico di lingua ungherese che vive in Romania e Serbia
 Terra dei Siculi – territorio della Transilvania
 Siculi (Kaštela), Croazia